La temporada 2010-11 de la Serie A fue la 79.ª edición desde su creación. Veinte equipos disputaron la liga, de los cuales 17 eran los mismos de la anterior temporada y 3 ascendieron de la Serie B. Comenzó el 28 de agosto de 2010 y concluyó el 22 de mayo de 2011.

El campeón fue el AC Milan, quien se coronó campeón 2 fechas antes de la terminación de la liga, cortando una racha de cinco títulos consecutivos por parte del Inter de Milán. El club rossonero no lograba el Scudetto desde 2004.

Equipos 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Información de los equipos 
Equipos participantes en la Serie A 2010/11:

Cambios de entrenadores

Equipos por región

Tabla de posiciones 

PTS = Puntos; PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DG= Diferencia de gol

* Palermo clasifica a la UEFA Europa League 2011-12 por haber llegado a la final de la Copa Italia 2010-11.

** Bologna fue sancionado con la pérdida de 3 puntos.

Goleadores

Resultados

Referencias 

2011
Fútbol en Italia en 2010
Fútbol en Italia en 2011